Il singolare del torneo di tennis Mercedes Cup 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Michael Stich che ha battuto in finale Alberto Mancini 1-6, 7-6(9), 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Michael Stich (Campione)
 Guy Forget (terzo turno)
 Emilio Sánchez (secondo turno)
 Goran Ivanišević (secondo turno)
 Andrej Čerkasov (secondo turno)
 Karel Nováček (secondo turno)
 Goran Prpić (quarti di finale)
 Magnus Gustafsson (secondo turno)

 Richard Krajicek (terzo turno)
 Jonas Svensson (secondo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (terzo turno)
 Aleksandr Volkov (terzo turno)
 Omar Camporese (secondo turno)
 Ronald Agénor (terzo turno)
 Martín Jaite (secondo turno)
 Javier Sánchez (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1991